Хапоэ́ль () — израильские футбольные клубы:
 Хапоэль (футбольный клуб, Акко)
 Хапоэль (футбольный клуб, Ашкелон)
 Хапоэль (футбольный клуб, Беэр-Шева)
 Хапоэль (футбольный клуб, Иерусалим)
 Хапоэль (футбольный клуб, Кирьят-Шмона)
 Хапоэль (футбольный клуб, Кфар-Сава)
 Хапоэль (футбольный клуб, Лод)
 Хапоэль (футбольный клуб, Петах-Тиква)
 Хапоэль (футбольный клуб, Раанана)
 Хапоэль (футбольный клуб, Рамат-Ган)
 Хапоэль (футбольный клуб, Рамат-ха-Шарон)
 Хапоэль (футбольный клуб, Ришон-ле-Цион)
 Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)
 Хапоэль (футбольный клуб, Хайфа)